Мария-де-ла-Салуд (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 30,49 км². Население — 2.187 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка